Фрембуа́ () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия. Относится к  кантону Жербевиллер.

География 
						
Фрембуа	 расположен в 32 км к юго-востоку от Нанси и в 10 км к юго-востоку от Люневиля. Соседние коммуны: Ларонкс и Сен-Клеман на востоке, Жербевиллер и Одонвиль на юго-западе, Ксермамениль на западе.

Демография 
Население коммуны на 2010 год составляло 346 человек.

Достопримечательности 
 Деревня знаменита своим сказочником Атанасом Гранжако (). Интересно, что центральная улица коммуны носит имя Гранжако, а остальные — названия его сказок.
 Церковь XIX века, здесь находится могила Гранжако.

Ссылки 						
 Национальный институт статистики 						

Коммуны департамента Мёрт и Мозель